Алтаннах () — топоним в России якутского происхождения.

 Алтаннах — река, правый приток р. Тарынг-Юрях, координаты 59°25'	111°47'
 Алтаннах — река, правый приток р. Бюгюннгю, координаты 61°06'	121°21'
 Алтаннах — озеро, между р. Лена и р. Бахынай, координаты 65°59'	123°46'
 Алтаннах — озеро, юго-западнее оз. Мюрю, координаты 62°21'	130°52'

Примечания